Максим Тиссо (; род. 13 апреля 1993, Гатино, Канада) — канадский футболист, полузащитник клуба «Атлетико Оттава». Выступал за сборную Канады.

Клубная карьера 
Тиссо — воспитанник клуба «Монреаль Импакт». 26 февраля 2013 года клуб подписал с ним профессиональный контракт по . 14 апреля в матче против «Коламбус Крю» он дебютировал в MLS. 29 сентября в поединке против «Чикаго Файр» Максим забил свой первый гол за команду. В 2013 и 2014 годах он дважды стал победителем Первенства Канады. 28 июня 2016 года «Импакт» отчислил Тиссо.

14 июля 2016 года Тиссо подписал контракт с клубом Североамериканской футбольной лиги «Оттава Фьюри». 13 декабря «Оттава Фьюри» объявила, что Тиссо не будет в составе на сезон 2017, когда клуб перейдёт в USL.

24 февраля 2017 года Тиссо был подписан клубом MLS «Ди Си Юнайтед». За вашингтонский клуб он дебютировал 22 апреля в матче против «Нью-Инглэнд Революшн». 8 мая «Ди Си Юнайтед» и Тиссо достигли договорённости о расторжении контракта по взаимному согласию.

9 мая 2017 года Тиссо присоединился к клубу Североамериканской футбольной лиги «Сан-Франциско Делтас». За «Делтас» он дебютировал 18 мая в матче против любительского клуба «Берлингейм Дрэгонз» в рамках Открытого кубка США. При его участии клуб одержал победу в лиге, одолев в финале сезона 12 ноября «Нью-Йорк Космос» со счётом 2:0. Однако, несколько дней спустя после чемпионского матча «Сан-Франциско Делтас» были расформированы.

10 января 2018 года Тиссо вернулся в «Оттава Фьюри». После завершения сезона 2019 клуб «Оттава Фьюри» прекратил существование.

22 июля 2020 года Тиссо подписал контракт с клубом Канадской премьер-лиги «Фордж». За «Фордж» он дебютировал 13 августа в матче стартового тура сезона 2020 против «Кавалри». 19 сентября в финале КПЛ 2020 против «Галифакс Уондерерс» Тиссо забил гол и помог «Форджу» выиграть чемпионский титул. 12 февраля 2021 года Тиссо перезаключил контракт с «Форджем» на сезон 2021.

26 января 2022 года Тиссо подписал однолетний контракт с опцией продления ещё на один год с «Атлетико Оттава». За «Атлетико Оттава» он дебютировал 9 апреля в матче стартового тура сезона 2022 против «Кавалри». 24 апреля в матче против «Валора» он забил свой первый гол за «Атлетико Оттава».

Международная карьера 
16 января 2015 года в товарищеском матче против сборной Исландии Тиссо дебютировал за сборную Канады, заменив во втором тайме Джонатана Осорио. В том же году Максим попал в заявку сборной на участие в Золотом кубка КОНКАКАФ. На турнире он сыграл в матче против сборной Коста-Рики.

Достижения 
Командные

 «Монреаль Импакт»
  Первенство Канады — 2013, 2014

 «Сан-Франциско Делтас»
  Североамериканская футбольная лига — 2017

 «Фордж»
  Канадская премьер-лига — 2020

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Канады
Игроки сборной Канады по футболу
Игроки ФК «Клёб де Фут Монреаль»
Игроки ФК «Монреаль»
Игроки ФК «Оттава Фьюри»
Игроки ФК «Ди Си Юнайтед»
Игроки ФК «Ричмонд Кикерс»
Игроки ФК «Сан-Франциско Делтас»
Игроки ФК «Фордж»
Игроки ФК «Атлетико Оттава»